Сми́ків — село в Україні, в Червоноградському районі Львівської області. Населення становить 200 осіб. Входить до складу Сокальської міської громади.

Староста села Левицький Віталій Степанович.

Історія 
Села Смиків, та прилеглі Матів, Бодячів та Залижня виникли в глибоку давнину. В перших писемних джерелах наші села згадуються в другій половині XV століття, в 1583 році. Тоді вони належали до Литовського князівства, входячи в адміністративному відношенні до Волинської землі. До 1772 року села належали до Речі Посполитої з якою Литовське князівство об'єдналося в 1589 році.

Під час визвольної війни українського народу під проводом Богдана Хмельницького у жовтні-листопаді 1648 року, села були визволені на короткий час від іноземного гніту. З 1772 року наші села належали до Австро-Угорської імперії. Проте 1793 року села Матів, Бодячів та Залижня відійшли до Російської імперії, у складі якої перебували до 1917 року. В 1861 р. тут скасовано панщину. У 1918 році у всіх селах було встановлено владу Західно-української народної республіки (ЗУНР), яка в них протрималася до середини травня 1919 року. За часів міжвоєнної Польщі село входило до складу Волинського воєводства, з 1940 р. — до складу Горохівського району Волинської області. Село входило до складу Залижнянської сільської ради з центром у с. Залижня.

Населені пункти Смиківської сільської ради 19 січня 1961 року зі складу Горохівського району Волинської області були передані до складу Сокальського району Львівської області. Села розташовані в північно-західній частині Львівської області і в східній частині Сокальського району. 

На даний час в с. Смиків діє дитячий садок , Народний Дім, бібліотека, ФАП. В селі є церква Св. Архистратига Михаїла

Село Смиків віддалене від міста Сокаль на 20 км та від обласного центру м. Львів на 105 км.

Посилання 

 Погода в селі Смиків 

Населені пункти Сокальської міської громади
Населені пункти Червоноградського району
Села Червоноградського району
Села Львівської області